Соревнования по лыжным гонкам в скиатлоне среди женщин на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 10 февраля. Местом проведения соревнований стал центр лыжных гонок и биатлона «Альпензия». Соревнования начались в 16:15 по местному времени (UTC+9). Первую половину дистанции после массового старта — 7,5 км — участницы пробежали классическим стилем, затем поменяли лыжи и палки в специальной зоне и пробежали вторую половину дистанции свободным стилем. В соревновании приняла участие 61 спортсменка из 23 стран.

В женском скиатлоне был разыгран первый комплект медалей Олимпийских игр 2018 года.

За полтора километра до финиша на третьем месте была Эбба Андерссон, однако финке Кристе Пярмякоски удалось её обойти.

Олимпийская чемпионка в этой дисциплине 2010 и 2014 годов норвежка Марит Бьёрген на этот раз стала второй. Для Бьёрген эта медаль стала 11-й за карьеру на Олимпийских играх, она стала единоличным рекордсменом по количеству наград среди всех женщин в истории зимних Олимпийских игр. Шведка Шарлотт Калла выиграла своё третье олимпийское золото в карьере.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)